Pallava peut être :
 les Pallava, dynastie qui a dominé l’Inde du Sud-Est de la fin du  au  ;
 l’écriture pallava, un alphasyllabaire originaire de l’Inde du Sud-Est, utilisé en Asie du Sud du  au .